Лос Кадетес има више значења:

 Лос Кадетес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кадетес (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику